Der Rayong Football Club (Thai: ) ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Rayong, der aktuell in der Thai League 2, der zweithöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2009 gegründet und startete in der dritten Liga, der damaligen Division 2. Hier trat Rayong in der Central/East-Region an. 2012 wurde der Verein Vizemeister und stieg somit in die zweite Liga, der Division 1 auf. Die Saison 2013 schloss man mit einem 17. Platz ab und man musste wieder in die Division 2 absteigen. 2015 wurde der Verein Meister der Central/East-Region und stieg wieder in die zweite Liga auf. Hier belegte man die letzten Jahre einen hinteren Mittelfeldplatz. 2019 belegte der Club überraschend den Dritten Tabellenplatz und stieg somit in die Erste Liga auf. Nach einer Saison in der ersten Liga musste man 2021 wieder den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele seit 2009 im Rayong Province Stadium (Thai: ) in Rayong aus. Das 7500 Zuschauer fassende Stadion ist ein Mehrzweckstadion. Eigentümer sowie Betreiber der Sportstätte ist die Rayong Provincial Administrative Organization.

Spielstätten seit 2009

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 - Central/East Region
 Vizemeister: 2011, 2012
 Meister: 2015 
 Thai League 2
 3. Platz: 2019

Spieler  
Stand: 24. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torschützen seit 2016

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Rayong FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Rayong FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Rayong FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Rayong, FC
 
Gegründet 2009